

Клюшниково — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Клюшниково — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область